Loriculus camiguinensis — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Размах крыла 93—103 мм. Основная окраска зелёная. Горло и бёдрышки голубого цвета, хвост и верхняя часть головы покрыты блестящими пёрышками красно-оранжевого цвета. Окрас самцов и самок одинаков, что нетипично для попугаев этого рода.

Распространение 
Обитает на острове Камигин (Филиппины).

Этот вид висячих попугайчиков был открыт в 2006 году.

Источники 
 Национальная информационная группа

Животные, описанные в 2006 году
Эндемики Камигина